Unter Multiprocessing versteht man
 die Fähigkeit eines Mehrprozessorsystems, mehr als einen Prozess echt-gleichzeitig abzuarbeiten;
 die Fähigkeit eines Computers, mehr als einen Prozess echt-gleichzeitig anzuarbeiten (ein Prozessor mit mehreren Kernen), siehe Mehrprozessorsystem/Multiprocessing
 hardwareseitiges Multithreading, was einem äußerst Hardware-nahen Zeitscheibenverfahren ähnelt (nur ein „echter“ Prozessorkern, aber mehrere „logische“ Kerne)